Barbara W. Tuchman (1912-1989), historienne américaine
 Jessica Tuchman Mathews (1946-), présidente du Carnegie Endowment for International Peace (1997-)
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif